Gaspard Ulliel (1984-2022), acteur et mannequin français ;
  (né en 1956), chanteur et musicien israélien.

Voir aussi 

 
 , médecin israélien.